Рутог (, ) — уезд в округе Нгари, Тибетский автономный район, КНР. Находится в 900 км к северо-западу от столицы Тибета — Лхаса.

История 
Уезд Рутог был образован в 1961 году.

Административное деление 
Уезд делится на 1 посёлок и 4 волости

 Посёлок Риту 日土镇

 Волость Дуома 多玛乡
 Волость Рисонг 日松乡
 Волость Жебанг 热帮乡
 Волость Донгру 东汝乡

Ссылки 
 

Уезды Тибетского автономного района